L'expression Hong Kong Film Awards 1995 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1995
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1996 mais honorait des films sortis en 1995 à Hong Kong